Badlands peut désigner :

Géologie 

 badlands (« mauvaises terres » en français) est l'expression consacrée en géomorphologie pour désigner une région soumise à une érosion rapide avec formations de ravins.

Toponyme 

 Parc national des Badlands, parc de l'ouest des États-Unis, au paysage ruiniforme.
 Badlands Wilderness, aire protégée du comté de Pennington, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis

Cinéma 
 In the Badlands, film américain de Francis Boggs sorti en 1909 ;

 , film américain de Dell Henderson sorti en 1925 ;

 , film américain de Lew Landers sorti en 1939 ;

 The Badlanders, western américain de Delmer Daves sorti en 1958 ;

 , titre original de La Balade sauvage, film américain de Terrence Malick sorti en 1973 ;

 , film américain de Sam Pillsbury sorti en 1991.

 , western américain de Justin Lee sorti en 2019

Télévision 
 Into the Badlands, série télévisée américaine créée par Alfred Gough et Miles Millar, diffusée depuis le  ;

Jeu vidéo 

 , jeu d'arcade de Konami édité en 1984 ;
 , jeu d'arcade d'Atari Games édité en 1989.
 Badland et Badland 2 (sa suite), jeux de Frogmind Games édités en 2013 et en 2015 respectivement.

Musique

Groupe 

 , groupe américain de hard-rock formé par Jake E. Lee.

Chanson 

 , chanson de Bruce Springsteen présente sur l'album Darkness on the Edge of Town sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Dirty Beaches sorti le  ;
 Badlands, album d'Halsey sorti le .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre